CDP může znamenat:

Cisco Discovery Protocol – protokol v počítačových sítích
Continuous Data Protection – automatické zálohování každé verze počítačových dat
cytidindifosfát – nukleotid, koenzym při biosyntéze
 Census-designated place – území v USA vytvořené pro statistické účely
 centrální dispečerské pracoviště – mimo jiné typ organizační jednotky Správy železnic
 CDP Praha
 CDP Přerov
 CDP Junior – Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A., kolumbijský fotbalový klub 
Carbon Disclosure Project